Scoarță se poate referi la:

 Scoarță, înveliș extern, solid al Pământului;
 Scoarță, strat bătătorit de la suprafața terenului arabil, format după ploi mari urmate de secetă; 
 Scoarță, țesut protector extern care acoperă tulpina, ramificațiile tulpinii și rădăcina plantelor, alcătuit din mai multe straturi de celule paremchimatice;
 Scoarță, parte exterioară a emisferelor cerebrale, (cortex cerebral);
 Scoarță, țesătură realizată în tehnica chilimului, având urzeala de lână sau bumbac și băteala din lână;
 Scoarță, înveliș protector extern al unei cărți sau registru, (copertă).

Vezi și 
 Scoarța (dezambiguizare)

Legături externe 
 Scoarță (DEX)